Федосеев Анатолий Александрович (3 октября 1928, с. Куликово Рязанской области — 16 апреля 2006, Санкт-Петербург) — специалист в области философии, истории и теории политики (политология); доктор философских наук (1974), профессор (1976).

Биография 
В 1953 окончил юридический факультет ЛГУ, в 1964 — аспирантуру того же факультета.

С 1964 преподавал на философском факультете ЛГУ.

В 1979—1984 — декан философского факультета ЛГУ.

В 1980—1989 — заведующий кафедрой истории марксистско-ленинской философии.

В 1989—1994 — заведующий кафедрой политологии.

С 1994 — профессор кафедры политологии.

Преподавал также на кафедре социологии и политологии Института по переподготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук (Республиканского гуманитарного института)

Заслуженный деятель науки РФ (1999). Действительный член Международной академии информатизации, Академии политических наук, Академии гуманитарных наук.

Избранные работы 
В своих трудах исследовал проблемы места политологии в системе современного общественного знания и её основные функции; анализировал особенности и взаимодействие различных традиций в развитии политической мысли; разрабатывал методологию сравнительного анализа политических систем.

Источник — Электронные каталоги РНБ

Примечания 

Философы СССР
Философы России
Политологи России
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Деканы философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Кандидаты юридических наук